World Taekwondo Federation Federació Mundial de Taekwondo: institució reconeguda pel Comitè Olímpic Internacional, amb seu a Seül (Corea del Sud), escindida de la ITF, i que es dedica a regular les normes del taekwondo a nivell competitiu i a celebrar les competicions oficials en cadascuna de les seves disciplines.
 Estil de Taekwondo WTF, i associat a la federació homònima i que es caracteritza per usar moviments més elàstics i circulars. El combat d'aquest estil és de contacte total i es realitza amb casc.
 What the fuck, vulgarisme anglès usat en xats i fòrums per a mostrar sorpresa o disgust i la traducció de la qual al català seria: Però què collons. La w també pot correspondre a qualsevol pronom interrogariu anglès com ara who, when o why.
 What the Fuck Jam Sessions, jam sessions realitzades durant anys els dilluns a la nit al Jamboree emblemàtic local barceloní.

Referències